

Astronomia 

 27439 Kamimura - asteroide del sistema solare

Persone 
 Kazuo Kamimura - fumettista giapponese (1940-1986)